From the Bottom of My Heart est une expression anglaise signifiant littéralement 'du plus profond de mon cœur'.

From the Bottom of My Heart peut faire référence à :

Chansons 
 From the Bottom of My Heart, de Stevie Wonder (2005)
 , de Chuck Willis, notamment enregistrée par The Clovers (1956)
 , de Denny Laine, notamment enregistrée par les Moody Blues (1965)
 From the Bottom of My Heart (Dammi, dammi, dammi), de Danny DiMinno et George Cardini, notamment enregistrée par Dean Martin (1962)
 From the Bottom of My Heart (Disco Socks), de Omni (1979)

Albums 
 From the Bottom of My Heart, de Victor Haynes (2012)

Voir aussi 
 From the Bottom of My Broken Heart, une chanson de Britney Spears (1999)
 From the Bottom of My Lonely Heart, une chanson de Bonnie Tyler (1993)

Notes et références 

Homonymie
Homonymie de titre